Кубок Норвегії з футболу 2013 — 108-й розіграш кубкового футбольного турніру в Норвегії. Титул втретє здобув клуб «Молде».

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|29 травня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|30 травня 2013

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|19 червня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|26 червня 2013

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|3 липня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|4 липня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|21 серпня 2013

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|25 вересня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|26 вересня 2013

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Норвегії на soccerway 

2013
Норвегія